Torrington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Torrington (Connecticut)
Torrington (Wyoming)
En in Jamaica:
Torrington (Jamaica)